Естгаммар (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Естгаммар — місто у Швеції, у лені Уппсала.